O Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE) é o órgão brasileiro máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, com atuação apenas no Distrito Federal. Tem as mesmas competências dos CETRANs, limitadas ao Distrito Federal.

Transporte rodoviário no Brasil
Instituições governamentais de transporte do Brasil